Brogan ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Brogan (* 1997), britische Tennisspielerin
 Denis William Brogan (1900–1974), britischer Schriftsteller und Historiker
 Frank Brogan (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Michelle Brogan-Griffiths (* 1973), australische Basketballspielerin 
 Olwen Brogan (1900–1989), britische Provinzialrömische Archäologin